Kileskus aristotocus es la única especie conocida del género extinto Kileskus (kjh "lagarto") de dinosaurio terópodo proceratosáurido, que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 167 millones de años, en el Bathoniense, en lo que hoy es Asia.

Es conocido por restos parciales encontrados en rocas de la actual Krasnoyarsk Krai en la parte asiática de Rusia.  Los fósiles recuperados incluyen el holotipo, ZIN PH 5/117, un maxilar, un premaxilar, un suprangular, y algunos huesos de la mano y del pie. Los huesos del cráneo son similares a los de Proceratosaurus. La especie tipo es K. aristotocus y fue nombrado en 2010 por Averianov y sus colegas en 2010. Aunque se desconoce si Kileskus lucía una cresta nasal, puede asignarse a Proceratosauridae debido a una serie de otras características. Estos incluyen narinas externas alargadas, un margen ventral corto del premaxilar y el área de la fosa antorbital directamente debajo de la fenestra antorbital que es más profunda que el maxilar directamente debajo de ella. Kileskus también comparte con las narinas de Proceratosaurus inclinadas posterodorsalmente en un ángulo de 40 grados con respecto al cráneo. Kileskus se distingue de otros proceratosáuridos por el borde anterior de su maxilar confluente con el proceso ascendente del maxilar y suavemente inclinado posterodorsalmente. 

Se encontró que era un protoceratosáurido basal en dos análisis filogenético. A continuación se muestra un cladograma publicado en 2013 por Loewen y colegas.

Referencias 

Proceratosauridae
Dinosaurios del Jurásico Medio
Dinosaurios de Asia